Osoby o tym nazwisku:
 Óscar Cristi – chilijski jeździec sportowy, olimpijczyk

Osoby o tym imieniu:
 Cristi Puiu – rumuński reżyser i scenarzysta filmowy